Бофорт:

 Бофорт — деревня в Ирландии, находится в графстве Керри (провинция Манстер).
 Бофорт — замок недалеко от речки Боли в Инвернесс-Шире, на севере Шотландии.
 Bristol Beaufort — английский самолет-торпедоносец.
 Бофорт — округ в США, штат Северная Каролина.
 Бофорт-Уэст — город в ЮАР, в Западной Капской провинции.

Персоналии 
 Бофорты — английское семейство XV века, боковая внебрачная ветвь дома Ланкастеров
 Герцог Бофорт — британский герцогский титул с 1683, принадлежит семье Сомерсетов (потомки Бофортов).
 Сэр Фрэнсис Бофорт — английский адмирал, военный гидрограф и картограф.
 
 Бофорт, Джоан (ок. 1379—1440) — крупная землевладелица Северной Англии.
 Бофорт, Джоан (ок. 1404—1445) — королева Шотландии, жена короля Якова I.
 
 Бофорт, Маргарет (1441/1443—1509) — мать Генриха Тюдора (будущего короля Англии Генриха VII).
 Бофорт, Маргарет, графиня Стаффорд (ок. 1427—1474) — графиня Стаффорд.
 Бофорт, Томас (ок. 1405—1432) — граф Перша.
 Бофорт, Томас, герцог Эксетер (1377—1426) — 1-й граф Дорсет, 1-й герцог Эксетер, лорд-канцлер, лорд-адмирал.
 Бофорт, Эдмунд, 2-й герцог Сомерсет (ок. 1406—1455) — граф Мортен, 1-й граф Дорсет, 1-й маркиз Дорсет, 4-й граф и 1/2-й герцог Сомерсет.

См. также 
 Шкала Бофорта — двенадцатибалльная шкала ветра, принятая Всемирной метеорологической организацией.
 
 Море Бофорта
 Бьюфорт